

Топоніми 
 Кастеллаццо-Борміда — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Алессандрія.
 Кастеллаццо-Новарезе — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Новара.

Персоналії 
 Луїджі Кастеллаццо — італійський політик.